Abuladse ist der Familienname folgender Personen:

 Jago Dschumberowitsch Abuladse (* 1997), russischer Judoka
 Tengis Abuladse (1924–1994), georgischer Filmregisseur